VDL kan avse:

 Van Diemen's Land - tidigare namnet på den minsta australiensiska delstaten Tasmanien
 VDL Groep - nederländsk tillverkare av bussar.